Кра́ги (від  — «шкіряні гамаші») — накладні шкіряні халяви до черевиків. «Крагами» також називаються пришивні розтруби рукавиць, що використовуються мотоциклістами і зварювальниками.

Див. також 
 Гетри
 Гамаші
 Вачеги
 Чапи
 Індивідуальні засоби захисту

Примітки 

Аксесуари
Одяг